

Calcio
 Cesare Alberti (1900-?) – calciatore italiano (Piacenza)
 Cesare Alberti (1904-1926) – calciatore italiano (Bologna, Genoa)

Football americano
 Cesare Alberti – giocatore di football americano italiano (Lugano Rebels)